Graou est un patronyme et un toponyme français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Graou est un mot dialectal du sud de la France. Selon André Pégorier, ingénieur en Chef géographe de l'IGN, graouli (Bas Limousin), graouo, graoué (Gers) et graousse (Saverdun, en Ariège) sont des toponymes signifiant « terre ou terrain pierreux », ou gravier. Sur la côte méditerranéenne et en Catalogne, grau et graou prennent le sens de « petit détroit ou canal qui assure la communication entre la mer et les étangs du littoral, et en Gascogne, le sens de « marais, marécage ».

Eugène Catalon mentionne pour sa part une possible origine celtique du nom grag, « roche », ou graou, « terre sablonneuse et pierreuse ».

Patronyme 
 Stéphane Graou (1966-), un joueur français de rugby à XV ;
 Paul Graou (1997-), un joueur français de rugby à XV, fils du précédent.

Toponyme

Lieux-dits 
 Graou, un lieu-dit de la commune française de Lauzun dans le département de Lot-et-Garonne ;
 La Graou, un lieu-dit de la commune française de Bargème située dans le département du Var.

Montagne 
 La Tête du Graou, un sommet du massif des Écrins d'une altitude de , sur la commune de  Saint-Christophe-en-Oisans dans les Alpes françaises ;
 Le col du Graou, un col de haute montagne non loin de la Tête du Graou ;
 Le passage du Graou, un passage de montagne non loin de la Tête du Graou ;

Dolmen 
 Le dolmen de la Graou, un dolmen situé à Saint-Cézaire-sur-Siagne dans le département français des Alpes-Maritimes.

Jeu vidéo 
 Graou, un personnage du jeu vidéo World of Warcraft Burning Crusade qui apparaît dans une représentation aléatoire du Magicien d'Oz.

Manga 
 Le Graou Canon, un puissant canon à air sur le Thousand Sunny, un bateau de fiction présent dans le manga japonais One Piece de Eiichirō Oda.

Breton 
 Graoù est le pluriel du mot breton gra qui signifie « acte, action ».

Voir aussi 
 
 Ruisseau du Graoue, un ruisseau français du département  des Landes ;
 Plage de la Graoue, une plage sur l'Étang de Biscarrosse et de Parentis sur la commune française de Parentis-en-Born dans le département des Landes ;
 Prats de la Graoue, une rue de la commune française de Lespiteau dans le département de la Gironde ;
 
 Saint Germain-de-Graoux, ancien nom de la commune de Saint-Germain-de-Grave dans le département de la Gironde.

Références 

Patronyme français